Владисла́в Кова́льский:
 Ковальский, Владислав (1894—1958) — польский писатель и государственный деятель.
 Ковальский, Владислав (1936—2017) — польский актёр и педагог.
 Ковальский, Владислав (1897—1939) — польский футболист.